Els cetruminants (Cetruminantia) són un clade que reuneix els whippomorfs i els remugants, els seus parents evolutius més propers.

Referències 

Artiodàctils